Coulter kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Coulter, Antarktis,

Storbritannien 

 Loch Coulter Reservoir, reservoar, Skottland, Stirling,

USA 

 Coulter (ort), Iowa, Franklin County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar